Синдро́м Картагенера () — редкое наследственное заболевание человека, относящееся к группе цилиопатий. Данный синдром известен так же как

История 
Впервые этот синдром был описан в 1904 году киевским врачом А. К. Зивертом, более подробное описание данной патологии и ее семейных форм представлено шведским врачом М. Картагенером в 1933 г.

Клинические симптомы 

Синдром Картагенера характеризуется такими клиническими признаками, как транспозиция внутренних органов (situs viscerum inversus), аномалии мукоцилиарного клиренса, хронический бронхит, хронический риносинусит, хронический отит, мужское бесплодие.

Молекулярно-генетические механизмы 
Синдром Картагенера - генетически гетерогенное, аутосомно-рецессивное заболевание, возникающее в результате потери функции различных частей аксонемального центрального аппарата флагелл и цилий. Чаще всего, синдром Картагенера обусловлен потерей функций динеиновых ручек. Встречается с частотой 1/16000 новорождённых.

Примечания

Литература 
 Leigh M.W., Pittman J.E., Carson J.L., Ferkol T.W., Dell S.D., Davis S.D., Knowles M.R. and Zariwala M.A. Clinical and genetic aspects of primary ciliary dyskinesia/Kartagener syndrome.. Genet Med. 2009 Jul;11(7):473-87..

Ссылки 
Выявлен ген вызывающий Синдром Картагенера

Блог о жизни мальчика Егора (синдром Арта), который ведут его родители

Заболевания по алфавиту
Наследственные болезни
Редкие заболевания
Заболевания органов дыхания